Octane steht für:
 Octane – Grausamer Verdacht, ein Film
 SGI Octane eine Computerplattform von SGI
 Octane (Chemie) eine Stoffgruppe der Alkane mit der Summenformel C8H18